Orbital:

 Orbital — английская группа электронной музыки.
 Orbital — дебютный студийный альбом дуэта Orbital.
 Orbital Sciences Corporation — американская компания, специализирующаяся на производстве космических аппаратов и ракет-носителей.
 Orbital Skyhook — концепция инженерного сооружения для безракетного запуска грузов в космос.